ВИОГЕМ (Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу, ОАО «ВИОГЕМ») — российский научно-исследовательской институт, решающий комплекс задач научного обеспечения горных работ. Входит в список предприятий стратегического назначения. Основан в октябре 1959 году, головной институт в отрасли, является крупнейшим в СНГ комплексным специализированным центром по решению задач в области горного дела. Расположен в Белгороде.

Направления деятельности 
Институт проводит работы в области осушения месторождений, водопонижения, водозащиты горных выработок, специальных способов проходки горных выработок (тампонирование, замораживание и т.п.) в сложных гидрогеологических условиях, устойчивости бортов карьеров и отвалов, рудничной геологии, прикладной геофизики и маркшейдерского дела.

Маркшейдерский отдел института участвовал в разработке Единых правил по охране недр, в подготовке многих отраслевых документов по рациональному использованию полезных ископаемых при их добыче. Исследования в области горнопромышленной геологии по разработке информационных систем горного производства позволили внедрить на горных предприятиях отрасли компьютерные технологии получения оперативной геолого-маркшейдерской информации, используемой для оптимизации технологических процессов. По состоянию на 2004 год ВИОГЕМа имел 107 патента, 670 изобретений и более 100 проданных лицензий.

История 
ВИОГЕМ создан в 1959 году как комплексная научно-исследовательская и проектно-конструкторская организация, для решения проблем осушения месторождений полезных ископаемых при их освоении (прежде всего месторождений Курской магнитной аномалии) года носил название «ЦНИИгоросушения». Это связано с тем, что в карьерах по добыче железной руды необходима постоянная откачка из карьеров грунтовых вод.

В  1967 после передачи из системы Гостроя СССР в  Минчермет СССР институт получил название ВИОГЕМ, расширил профиль исследований и проектирования. В 1968—1991 годах институт осуществлял координацию научно-исследовательских работ по профилю института на всей территории Советского Союза. В конце 1970-х годов вместе с филиалами в Казахстане и на Украине численность сотрудников превышала 1250 человек. 

В 1990 году на базе института было создано научно-производственное объединение — НПО ВИОГЕМ. 

В 1991 году из объединения выделились: НИИ ВИОГЕМ и акционерные общества — проектный институт, опытно-экспериментальный завод и строительно-монтажное управление.

С 2002 года стало федеральным государственным унитарным предприятием — ФГУП ВИОГЕМ. 
Указом президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г. ВИОГЕМ включён в Перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

В 2011 году ФГУП реорганизовано в открытое акционерное общество — ОАО «ВИОГЕМ».

Структурные подразделения 
Научная часть:
 Лаборатория фильтрационных расчетов и дренажа;
 Лаборатория специальных способов проходки горных выработок;
 Лаборатория водоподавления;
 Лаборатория геофизических методов опробования;
 Лаборатория автоматизации контроля технологии обогащения;
 Отдел геологии и геоинформатики: Лаборатория горнопромышленной геологии и Лаборатория геоинформационных систем;
 Отдел горнобуровых технологий и исследований: Лаборатория гидрогеологических исследований, Лаборатория охраны водных ресурсов и Лаборатория горнобуровых технологий;
 Лаборатория гидрогеологических технологий;
 Лаборатория промышленной гидротехники;
 Маркшейдерский отдел: Лаборатория охраны недр и Лаборатория рационального использования минеральных ресурсов и методики маркшейдерских работ;
 Лаборатория инженерной геологии и геомеханики;
 Лаборатория горного давления и сдвижения горных пород;
 Лаборатория техники маркшейдерских работ.

Проектная часть:
 Технический отдел;
 Сектор изысканий;
 Горно-строительный сектор;
 Сектор дренажных систем;
 Сектор промышленной гидротехники;
 Сметно-экономическая группа;
 Конструкторско-технологическая группа.

Производство:
 Управление горных и строительных технологий;
 Группа изготовления каротажной станции «Карьер»;
 Группа изготовления автоматизированных систем обогатительных фабрик;
 Группа изготовления тампонажных комплексов.

Примечания

Литература 
 Волков Ю. И. Научно–технические достижения института ВИОГЕМ // Маркшейдерский вестник,  № 3, 2009 — С. 51–54

Ссылки 
 ОАО «ВИОГЕМ». Официальный сайт
 Отдел геологии и геоинформатики ОАО «ВИОГЕМ». Официальный сайт
 Специализированное горное строительно-технологическое управление ВИОГЕМ. Официальный сайт
 ВИОГЕМ – центр решения горных проблем // ТРК «Мир Белогорья»

Научные институты России
Наука в Белгороде
Проспект Богдана Хмельницкого (Белгород)